Isobactrus är ett släkte av kvalster som beskrevs av Newell 1947. Isobactrus ingår i familjen Halacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spindeldjur
Isobactrus